Карен Карленович Авагян (, 6 декабря 1974, Ереван) — армянский общественный и политический деятель.

 1999 — окончил лечебный факультет Ереванского государственного медицинского университета.
 2001 — с отличием окончил клиническую ординатуру ЕрГМУ по специальности «Судебная медицина».
 2002—2003 — учился в Университете Гумбольдта (Германия).
 2004—2007 — глава студенческого совета ЕрГМУ.
 С 2003 — член Республиканской партии Армении.
 С 2005 — член Совета Республиканской партии Армении.
 2003—2005 — ассистент кафедры судебной медицины ЕрГМУ.
 С 2005 — доцент кафедры судебной медицины ЕрГМУ.
 2005—2007 — помощник Премьер-Министра Республики Армения.
 С 2005 — руководитель Молодёжной организации РПА.
 С 2007— депутат Национального Собрания Республики Армения четвёртого созыва, член постоянной комиссии по социальным вопросам, здравоохранению и экологии.

Другие данные 
 Кандидат медицинских наук
 Автор научных трудов и статей
 Свободно владеет русским, немецким и английским языками
 «Когда праздничное шествие в честь дня Святых Вардананц и мучеников возглавляют люди, не служившие в армии»: статья К. Авагяна в онлайн-журнале «Национальная идея»

Выпускники Ереванского медицинского института
Депутаты Национального собрания Армении
Родившиеся в Ереване
Члены Республиканской партии Армении
Кандидаты медицинских наук